

Населені пункти та їхні частини
 Пясек — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Пясек — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пясек — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Пясек — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пясек — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пясек — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Пясек — частина міста Седліще в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Пясек — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Пясек — частина міста Глогув-Малопольський в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Осова в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Лесньовиці в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Волосковоля в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Бодачув у гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Сьверже в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Струпін-Дужи в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пясек — частина села Скшинно в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пясек — частина села Квачала в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Пясек — частина села Вісньова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Радомишль-над-Сяном у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Жупава в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Сковежин у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Борова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пясек — частина села Збельтовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пясек — частина села Чепець у гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пясек — частина села Колішови в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пясек — частина села Млини в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки